El torneig de Niça 2010, oficialment conegut com a Open de Nice Côte d'Azur 2010, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. L'edició 26a del torneig es va celebrar entre el 16 i el 22 de maig de 2010 al Nice Lawn Tennis Club de Niça, França. La celebració d'aquest torneig va significar el retorn d'un torneig ATP a Niça des de 1995.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 

 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

ATP World Tour 2010
2010